Gabrielsen ist der Familienname folgender Personen:

 Ansgar Gabrielsen (* 1955), norwegischer Politiker
 Hans Gabrielsen (1891–1965), norwegischer Jurist und Politiker
 Hansepâjuk Gabrielsen (1925–2004), grönländischer Buchhalter und Sportfunktionär
 Kenneth Gabrielsen (* 1975), norwegischer Handballspieler und -trainer
 Ruben Gabrielsen (* 1992), norwegischer Fußballspieler
 Tobias Gabrielsen (1879–1945), grönländischer Expeditionsteilnehmer
 Valter Gabrielsen (1921–1999), norwegischer Politiker
 Vincent Gabrielsen (* 1950), dänischer Althistoriker